Piper kan avse:
 Piper (rappare) – rappare i musikgruppen Flipsyde
 Piper Aircraft – amerikansk flygplanstillverkare
 Piper (efternamn)  – vanligt namn bland annat i Tyskland 
 Piper (släkt) – namnet på en adlig släkt
 Piper (släkte) – ett släkte av pepparväxter
 Piper Halliwell – en syster i Förhäxad